Янис Приеде (1874—1969) — участник Первой мировой войны и борьбы за свободу Латвии, командир 6-го Рижского пехотного полка (1920—1925), Латгальской дивизии (1925), позже помощник командира Видземской дивизии (1925—1931), генерал.

Награждён военным орденом «Лачплесис» за командование 2-м батальоном Рижского пехотного полка в боях на реке Иецава 21 ноября 1919 года и захватом поместья Валдекю во время операции по освобождению Елгавы.

Один из подписантов меморандума Центрального Совета Латвии от 17 марта 1944 года.

Биография 
Родился 16 августа 1874 года в семье фермера Яниса Приеде и Паулины (урожденной Брувере) в «Жебери» волости Вестиена. Учился в Толкинском приходском училище, экстерном сдал экзамен в Псковский кадетский корпус.

После вступления в армию Российской императории (1895 г.) был направлен в Вильнюсское военное училище (1897-1899 гг.), после чего служил в 116-ом Малоярославском полку в Риге. Участвовал в русско-японской войне (1905) в Маньчжурии. В начале Первой мировой войны он участвовал в сражениях в Восточной Пруссии и Литве, был награждён военными орденами, а в октябре 1914 года был произведён в капитаны. В феврале 1915 года был контужен и взят в плен в боях в лесах Августова со всем 20-м корпусом русской армии.

Он находился в плену у немцев до декабря 1918 года, после освобождения вернулся в Латвию. 15 сентября 1919 года он вступил в Латвийские вооруженные силы, был офицером особого назначения Министерства обороны. Во время битвы при Бермонтиаде 7 ноября 1919 года капитан Приеде был назначен командиром батальона в 6-ом Рижском пехотном полку. Он участвовал в боях в Пардаугаве и Земгале, где во время операции по освобождению Елгавы 21 ноября 1919 года капитан Приеде и его батальон прорвали немецкую линию обороны на реке Иецава и быстрым ударом захватили замок Валдекю по шоссе Рига-Елгава. Во время дальнейшего наступления были заняты Лиелупские мосты и железнодорожная станция. В ноябре 1919 года он получил звание подполковника и участвовал в боях на Латгальском фронте.

После войны за независимость Латвии был командиром 6-ого Рижского пехотного полка (1920-1925), полковником (с 1923). За военные заслуги награжден новым хозяйством в Кримулдской волости. В 1925 году полковник Приеде был назначен помощником командира 3-ей Латгальской дивизии, позже 2-ой Видземской дивизии, в 1930 г. дослужился до генерала. С 1926 года он был членом Совета военного ордена Лачплесиса. В 1931 году генерал Приеде был по достижении максимального возраста освобождён от действительной военной службы.

Был членом правления АО «Apavi», награждён орденом Трех Звезд.

В конце Второй мировой войны в 1944 году генерал Приеде и его семья уехали в Германию в качестве беженцев, где в 1947 году в Эслингене было возобновлено общество Военного ордена Лачплесиса (LKOK). Затем он эмигрировал в США, где до 1967 года был председателем общества LKOK. Почетный филистр латвийской студенческой корпорации "Sidrabenia" Каунасского университета им. Витаутаса Великого. Умер 26 ноября 1969 года в Бостоне.

Награды 
 Орден св. Анны III, IV степени, 
 Орден св. Станислава II, III степени, 
 Военный орден Лачплесиса III степени № 70 (1920 г.), 
 Орден Трёх звёзд III степени (1929 г.).

Примечания 

Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники борьбы за независимость Латвии
Родившиеся в Мадонском крае
Командоры ордена Трёх звёзд
Кавалеры Военного ордена Лачплесиса
Военнопленные Первой мировой войны (Россия)
Латыши в изгнании
Иммигрировавшие в Германию из Латвии
Генералы Латвии